SJ (ou s.j.) est un sigle signifiant Societas Jesu. Il désigne l'ordre religieux de la Compagnie de Jésus. Placé après un nom, il indique que la personne est un Jésuite. Interprété également (à tort) comme l'abréviation de « Soldat de Jésus » au regard d'une réputation martiale que l'on donne aux Jésuites. 

SJ est un sigle, qui signifie :
 Statens Järnvägar, les chemins de fer suédois
 La Semaine judiciaire, revue juridique éditée à Genève

SJ est un code, qui signifie :
 Svalbard et Jan Mayen, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sj
 Freedom Air (code AITA)

SJ est une famille de satellite chinois.

Sj est un digramme de l'alphabet latin.

SJ est un radar américain de la Seconde Guerre mondiale.

Code